Le Magny (Indre)
 Le Magny (Vosges)